Lake Baker ist der Name mehrerer Seen in Australien:
 Lake Baker (Tasmanien), ein kleiner See am Oberlauf des Nile River
 Lake Baker (Victoria), ein See im Tal des Murray River
 Lake Baker (Western Australia), ein Salzsee in der Gibson-Wüste

Siehe auch:
 Baker Lake (Begriffsklärung)